JJQ steht als Abkürzung für:

 James Joyce Quarterly, eine US-amerikanische wissenschaftliche Zeitschrift
 Jiujiang (Wuhu), ein Bezirk in Wuhu, China

JJQ